Konstanty Stecki (1885–1978) – polski botanik, ojciec
 Konstanty Stecki (1917–1996) – polski pisarz, syn